Мо́ре Сми́та () — лунное море, расположенное вблизи экватора на  краю лунного диска. Названо в честь британского астронома XIX столетия Уильяма Генри Смита. Бассейн моря сформировался в донектарский период, в то время как окружающие его образования — в нектарский период. Вещество моря, базальты позднеимбрийского периода, богатые алюминием, покрыты базальтами эратосфенского периода.

Описание 
В северной части моря расположен кратер Непер, в южной — кратер Кестнер. К северо-западу от моря расположен кратер Шуберт.

В Море Смита есть несколько невысоких хребтов, некоторые из которых получили имена: гряды Дана на севере моря и гряда Клооса на востоке.

Примечания

Ссылки 

 Карты Моря Смита: северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток
 Mare Smythii in Gazetteer of Planetary Nomenclature
 Mare Smythii at lunar.arc.nasa.gov